Kampfuchs ist Namensbestandteil folgender Arten der Familie der Hunde:

 Argentinischer Kampfuchs
 Brasilianischer Kampfuchs